

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Radostynia – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Radostynia – kolonia wsi Radostynia w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała